Brachyopidae викопна родина амфібій. Уперше виникла за раннього тріасу, останні представники походять із пізньоюрських покладів. Група, таким чином, є однією з двох останніх уцілілих у складі темноспондилів. Упродовж тріасу зустрічалися переважно на території Гондвани, за юри відомі виключно з Азії. Брахіопіди, подібно до багатьох стереоспондилів, вважаються прісноводними хижаками. Доволі примітним, відтак, може видатися їхнє співіснування із земноводними крокодиломорфами впродовж юрського періоду (підтверджене знахідками рештків останніх у тих самих формаціях), оскільки виживання Chigutisauridae до крейди пов‘язували з неспроможністю крокодилів пристосуватися до порівняно прохолодного ранньокрейдового Австралійського клімату, а вимирання - із конкуренцією з рептиліями.

Систематика 

Brachyopidae й Chigutisauridae - останні родини темноспондилів у історії - є сестринськими групами в складі надродини Brachyopoidea.
Нижче наведено кладограму, що зображує взаємозв‘язки брахіопоїдів:

Примітки 

 
Викопні земноводні
Трематозаври